Östra sjukhuset kan avse:

Malmö Östra Sjukhus – ett förutvarande mentalsjukhus i Malmö
Östra sjukhuset, Göteborg – en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg